Дідкі́вський:

 Дідківський Анатолій Олександрович (1950) — український суддя.
 Дідківський Андрій — український військовик, педагог, мемуарист.
 Дідківський Володимир Олександрович (1953) — Герой України (2002).
 Дідківський Олександр Олександрович — майор Національної поліції України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Див. також 

 Дідковський

Примітки 

Українські прізвища